Шкан может означать:
 Шкан, или шкант, — крепёжное изделие в столярном деле.
 Шкан — посёлок в мексиканском штате Юкатан.